Васи́лий Я́ковлевич Ероше́нко (, слобода Обуховка, Старооскольский уезд, Курская губерния, Российская империя — , там же) — эсперантист, писатель-символист, поэт, музыкант, педагог, получивший известность сочинениями на эсперанто и японском.

Биография 
Родился в семье крестьянина. Ослеп в раннем детстве после того, как в четырёхлетнем возрасте перенёс корь. В 1899—1908 годах обучался в Московской школе для слепых детей, играл в Московском оркестре слепых. Встреча с Анной Шараповой открывает для талантливого молодого человека новые перспективы. Изучив международный язык эсперанто, он отправляется в 1912 году в Англию, где обучается в Королевском институте слепых, а затем, в 1914 году, в Японию, где учится в Токийской школе слепых.

В Японии сближается с рядом известных литераторов, журналистов, революционеров. В частности, его другом был японский драматург Акита Удзяку. Изучив японский язык, печатал в японских журналах свои сказки и очерки. В результате встречи с Агнес Александер заинтересовался религией Бахаи и первым перевёл «Сокровенные Слова» Бахауллы на эсперанто.

В 1916—1919 годах жил и работал в Сиаме, Бирме, Индии. В 1919 вернулся в Японию, откуда был выслан в 1921 году по подозрению в большевизме. Прибыл во Владивосток, однако из-за Гражданской войны не смог выехать с Дальнего Востока. В 1921—1923 годах живёт и работает в Китае. Преподавал эсперанто в Пекинском университете, общался с рядом китайских писателей, теснее всего с классиком китайской литературы Лу Синем, который написал о Ерошенко очерк и переводил его произведения на китайский язык. В 1923 году приехал из Китая в Германию, участвовал в конгрессе эсперантистов в Нюрнберге. С 1924 по 1929 год — в Москве.

В 1929—1930 годах совершает путешествие на Чукотку. По 1935 год живёт и работает в Нижнем Новгороде и Москве. В 1935 году основывает первую в Туркмении школу для слепых близ города Мары, где провёл десять лет. В 1946—1948 годах — преподаватель Московской школы слепых детей. В 1949—1951 живёт и работает в Ташкенте. В 1952 году, смертельно больной раком, возвращается в родную Обуховку и работает над последней книгой.

Многочисленные архивы писателя в разное время и при различных обстоятельствах были уничтожены. Произведения Ерошенко, созданные в Японии и Китае и составившие ему известность в этих странах, в СССР не переводились до 1962 года. По замечанию Б. Акунина, «Василия Ерошенко на родине забыли, да в общем никогда и не знали».

На русском языке 
 Встречи на Чукотке. — «Жизнь слепых». 1930, № 7- 8.
 За что борются слепые за рубежом. — «В ногу со зрячими». 1931, № 1, с. 31 — 32.
 Заграничное путешествие слепого эсперантиста В. Ерошенко (Пер. с эсперанто А. Шараповой. — «La Ondo de Esperanto». 1913, № 1, с. 7 — 10 (парал. текст на эсперанто).
 Избранное. М., 1977 (пер. с яп., кит. яз и эсперанто)
 Колыбельная. — «Жизнь слепых». 1968, № 12, с. 33 (пер. с эсп. К. Гусева)
 Любовь к людям. — «Жизнь слепых». 1968, № 12, с. 38 (пер. с эсп. К. Гусева).
 Под дубиной миллиардеров. — «В ногу со зрячими». 1932, № 3, с. 21 — 22.
 Сердце орла. Белгород, 1962 (пер. с яп., кит. яз. и эсперанто; включает воспоминания о Ерошенко).
 Странички из моей школьной жизни. — «Путь Октября», 12.XI.1961, 17.XI.1961, 19.XI.1961, 22.XI.1961 (пер. с эсп.)
 Счастливое детство. — «Жизнь слепых». 1938, № 19, с.53— 55.
 Тот, кому суждено жить. — «Белгородская правда», 11.I.1970 (пер. с эсп.)
 Трагедия цыплёнка. — «Призыв». 1968, № 1, с. 19 (пер. с кит.)
 Трехходовая шахматная задача. — «Собеседник». Вып. 2. Воронеж, 1973 (пер. с эсп.).
 Чукотская элегия. — «Собеседник». Вып. 2. Воронеж, 1973 (пер. с эсп.)
 Цветок справедливости. — «Призыв». 1968, № 1, с.16 — 18 (пер. с кит.)

Издания переводов на украинский язык 
 Василь Єрошенко. Квітка справедливості. Київ, Молодь, 1969.
 Василь Єрошенко. Казки та легенди. Київ, Видавець Карпенко, 2004, 2006

На японском языке 
 Полное собрание сочинений Ерошенко. Т. 1 — 3. Токио, 1959.
 Бирманская легенда. — «Сёнэн Курабу». 1920—1921.
 Грушевое дерево (Новые детские сказки). — «Асахи». 16 — 22.1.1921.
 День всеобщего мира. — «La Movado». 1972, № 254, с. 4 — 5; № 255, с. 6 — 7 (парал. текст на эсперанто).
 Дождь идет. — «Васэда бунгаку». 1916, № 1.
 Записки о высылке из Японии. — «Кайдзо». 1922, сентябрь.
 Кувшин мудрости. — «Сёнэн Курабу». 1920—1921.
 Мировой пожар или безумец в ночи. — «Кайхо». 1922, май.
 Мудрец-Время. — «Варэра». 1923, январь.
 Падающая башня — «La Movado». 1970—1972, № 248—252.
 Последний стон. Токио, 1921.
 Песнь предутренней зари. Токио, 1921.
 Ради человечества. Токио, 1924.
 Рассказ бумажного фонарика. — «Кибо». 1916, № 1.
 Рассказы Витомайтала (Популярные индийские легенды). — «Сёнэн Курабу». 1920—1921.
 Рассказы Ерошенко. Токио, 1970 (паралл. текст на эсперанто).
 Расточительность морского дракона. — «Варэра». 1920, октябрь.
 Самоотверженная смерть безбожника. — «Варэра». 1920, декабрь.
 Страна Радуги. — «Варэра». 1921, июль.
 Странный кот. — «Варэра». 1921, март.
 Тесная клетка. — «Кайдзо». 1921, июль.
 У болота. — «La Movado». 1972, № 264, с. 9 — 11; № 265, с. 8 — 10 (парал. текст на эсперанто).
 Цветок справедливости. — «Танэмаку хито», 1922, февраль.
 Чукотская элегия. — «La Movado». 1970, № 230, с. 5 (парал. текст на эсперанто).

На китайском языке 
 Сказки, Шанхай, 1922

На эсперанто 
 Eroŝenko V. Ĝemo de unu soleca animo. Ŝanĥajo, 1923. Enkonduko de Hujucz.

Память о Ерошенко 
Судьбе Ерошенко посвящены художественно-документальная повесть А. Харьковского «Человек, увидевший мир» (1978); книги Эдуарда Пашнева «Солнце — его поводырь» (1971), Надежды Гордиенко-Андриановой «Запалив я у серці вогонь» (1973, 1977), А. Поляковского «Слепой пилигрим» (2000).

Родной дом семьи Ерошенко перевезён в Старый Оскол (№ 98 на улице 8 Марта). Поскольку нынешние жильцы продавать дом отказались, власти Обуховки построили в родном селе писателя точную копию, где с 1990 года размещается литературно-мемориальный музей Ерошенко.

Его именем названа улица в северо-восточной части города Старый Оскол.

Примечания

Ссылки 
 «Василий Яковлевич Ерошенко и его время» 
 Рассказы В. Ерошенко «Из жизни чукчей»  (на эсперанто)
 Портрет Василия Ерошенко работы художника Р.Рудольфа в городском музее Лейпцига 
 Как слепой странник из России Василий Ерошенко стал известным поэтом в Японии 

Эсперантисты России
Родившиеся в Старом Осколе
Писатели России по алфавиту
Писатели на эсперанто
Поэты на эсперанто
Педагоги России
Слепые писатели
Японские писатели
Преподаватели Пекинского университета
Полиглоты
Слепые поэты
Слепые музыканты